Израильская Премьер-лига 1998/1999 — 48-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 14 августа 1999 года и закончился 27 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1999/2000
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1999 году
Спорт в Израиле в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000